Thomas Baines kan syfta på bland andra:

* Thomas Baines (1806–1881), engelsk journalist och historiker
 Thomas Baines (1820–1875), engelsk konstnär och upptäcktsresande